«Живая игрушка» — советский рисованный мультипликационный фильм 1982 года для детей, об осторожном обращении с животными, они ведь — живые.

Сюжет

Кратко 
Маленькая девочка нашла в огороде зайчика, который убежал от матери-зайчихи, и приняла его за живую куклу. Назвала «дочкой Катей», замотала в пелёнки, привязала по бантику на каждое ухо, стала кормить кашей и конфетами. Зайчонок не ел конфеты и всё время хотел выбраться из пелёнок и убежать. Девочка решила, что он заболел, и пошла за лекарствами. Но тут зайчиха, узнав, где её малыш, улучила момент и с помощью других своих детей унесла его обратно в поле.

Подробно 
В начале мультфильма показывается, как зайчонок отставал от своих братьев: просыпался позже других, не упражнялся в прыжках с остальными, а на клевер, который он взял в рот, села пчела, потому что зайчонок баловался с жуком и кузнечиком и проигнорировал урок матери, как нужно вытряхивать цветы от пчёл перед съедением.  В страхе перед разозлённой пчелой, норовящей его ужалить, зайчонок убегает и прячется на огороде возле дома, где жила девочка.

Пока зайчонок ел морковь, девочка поёт про своих игрушек песню о том, как ей наскучило, и она желает завести «живую игрушку». Едва только девочка вышла поливать огород, как увидела зайчонка, который съел всю морковь. Девочка насильно забрала зайчонка к себе, «удочерила» его и придумала имя «Катя». Из-за того, что зайчонок «царапкий», девочка замотала его в пелёнки и привязала на уши свои бантики, после чего сказала ему:
Какая ты смешнючая получилась! Настоящая куколка.В это время семья зайцев, узнав о том, что пропал один зайчонок, ринулась на его поиски. Зайчата сразу понимают, что зайчонок в плену у девочки. Пока девочка на время отходила, зайчонок всячески пытался вырваться из плена, а зайчата его искали. Девочка стала кормить пленника и кашей, и конфетами, но зайчонок это всячески отвергал. Когда девочка потрогала лоб зайчонка, он оказался горячим (из-за того, что он распереживался), и девочка пошла за лекарствами, чтобы «вылечить» пленника. К тому времени зайчата успевают спасти своего брата и вернуть домой. Когда девочка возвращается, то видит, что зайчонка как ни бывало, и пошла по его следам. Не найдя «Катю», девочка удивлённо задаётся вопросом:
Убежала почему-то... почему она убежала?В финале зайчонок оказывается дома и приходит в себя после "заботы и ласки" девочки. Кузнечик его навещает. Пчела, которая в начале мультфильма охотилась за зайчонком, снимает оставшийся бантик на его левом ухе, и он превращается в слово «Конец фильма».

Создатели

Песня девочки 
 До чего вы мне, игрушки, надоели!
 Вы не можете играть на самом деле.
 Двинуть ручкой, двинуть ножкой и попрыгать хоть немножко —
 Всё вы делаете только понарошку.

 Я с вами, игрушки, не играю,
 Я с вами скучаю, я зеваю.
 Мне так нужна игрушка, хоть кукла, хоть зверушка,
 Но только обязательно живая!

 Я рассказываю вам свои секреты,
 Я даю вам настоящие конфеты.
 Неподвижно вы сидите, в одну сторону глядите
 И со мною ни о чём не говорите.

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Бабушкины сказки. Выпуск 2», «Сказки для малышей. Выпуск 3».

Литература 
  (цветные иллюстрации Каюкова Л.)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Живая игрушка  на сайте Мультик.ру

Рисованные мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Каюкова
Мультфильмы по сценариям Михаила Липскерова
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о зайцах